Kazimierz Gallas (1885-1947) – polski działacz polityczny
 Leon Gallas (1889-1946) – polski oficer, samorządowiec
 Johann Wenzel von Gallas (1669-1719) – austriacki dyplomata
 Maciej Gallas - polski śpiewak i pedagog wokalistyki
 Matthias Gallas (1584-1647) – austriacki wojskowy
 William Gallas (1977-) – francuski piłkarz
 Władysław Gallas (1885-) – polski oficer